Николай Демьянович Грицюк (10 февраля 1922 года, деревня Преображенка, Приморская область — 28 мая 1976 года, Новосибирск) — советский художник.

Биография 
Родился в деревне Преображенка (ныне — Кировского района Приморского края) в семье служащих, имел сестру-двойняшку Лиду.

В 1937 году семья переехала в Новосибирскую область, на станцию Посевная к родственникам матери. Отец, Демьян Кириллович, работал бухгалтером в совхозе, мама, Варвара Ивановна — учитель начальных классов.

Окончил Посевнинскую среднюю школу, в ноябре 1940 года был призван на срочную службу в Красную Армию.

Участник Великой Отечественной войны. Окончил училище связи, на фронте с 1942 года. Командир огневого взвода, лейтенант. Участвовал в обороне Сталинграда, освобождении Украины, Венгрии, Румынии, Австрии. Вернувшись с войны недолго работал учителем рисования в школе. В 1946 году поступил в Московский текстильный институт.

Окончил Московский текстильный институт (1951, факультет по оформлению текстильных изделий), ученик В. В. Почиталова. Работал в Ленинградском, а с 1952 года — в Новосибирском доме моделей.

В 1955 году без кандидатского срока принят в члены Союза художников СССР. В 1957 году оставил работу в Доме моделей в связи с переходом на творческую работу, в этом же году он избран в члены Правления Новосибирской организации Союза художников. Председатель Правления (1964—1966).

Один из создателей Новосибирской картинной галереи (ныне — Новосибирский государственный художественный музей) вместе с X. Аврутисом, Л. Огибениным и искусствоведом П. Муратовым.

Создавал циклы живописных акварелей и темпер, изображающих природу и городские пейзажи. Знаковой для Грицюка стала созданная в 1959 году акварель «Закат. Новосибирск».

В 1961 году оформил книгу Ивана Ветлугина «В моем городе». Весной 1963 года выехал писать в Крым (создал серию «Крымская сюита»), летом переехал в Кузбасс готовить первую зональную художественную выставку «Сибирь социалистическая». В этом же году вместе с Э. Гороховским выполнил витраж «Родной город» для конференц-зала турбогенераторного завода. Летом 1964 года работал в Москве, затем в составе творческой группы в Переславле-Залесском (серия «Переславль-Залесский»), в Ленинграде, в Подмосковье, в Югославии. В 1966 году состоялась первая персональная выставка работ Грицюка, организованная по инициативе директора картинной галереи Дома учёных Новосибирского Академгородка Михаила Макаренко.

В 1975 году врачи диагностировали у Грицюка нарушение кровообращения сосудов мозга, однако он продолжал напряженно работать.

Похоронен на Заельцовском кладбище.

Творчество 

Работы представлены в собраниях Третьяковской галереи (Москва), Русского музея (Санкт-Петербург), Альт-музеума (Берлин) и других собраниях.

Анекдоты 
По воспоминаниям Олега Комова, после одной из московских выставок Грицюк показывал ему отзыв: «Товарищ Грицюк, Вы пишете ещё хуже, чем Пикассо!»

Память 

Мемориальный зал Николая Грицюка в Новосибирском художественном музее.

Мемориальная доска на д. 16 по Красному проспекту («Стоквартирный» дом)

В честь художника названа одна из улиц в Кировском районе Новосибирска.

Посвящения 

Н. Грицюку
Мне — не-стрелю и акыну —
Многим в пику, в назиданье,
Подарили вы картину
Без числа и без названья.

Что на ней? Христос ли, бес ли?
Или мысли из-под спуду?
Но она достойна песни.
Я надеюсь, песни будут.
(В. Высоцкий)

Песенка о художнике Пиросмани
::(Николаю Грицюку)
Что происходит с нами,
когда мы смотрим сны?
Художник Пиросмани
выходит из стены,
…
Он жизнь любил не скупо,
как видно по всему…
Но не хватило супа
на всей земле
ему.

1964, Б. Окуджава

Семья 
Жена — Грицюк Валентина Эдуардовна, дочь Тамара — художник, сын Анатолий — фотограф, дизайнер.

Примечания

Литература 
 Ал. Русов «Портрет художника в зрелости» в сборнике «Города-спутники» М., «Молодая гвардия», 1981
 В. Манин «Николай Грицюк» М.: «Советский художник», 1973
 «Мастер, который жил в Новосибирске», Сборник «Николай Грицюк». Сост. В. Э. Грицюк. Новосибирск: Кн. из-во, 1987.
 W. Manin «Nikolai Gritzjk» «Insel-Verlag» (Лейпциг, Германия), 1984
 V. Manine «Gritsuk» в Editions du Regards (Париж, Франция), 1991.
 Ибрагимова Замира «Я пишу настроения: Николай Грицюк и его живопись». Новосибирск: Харменс, 2006
 Николай Грицюк в моей жизни

Ссылки 
 
 Грицюк Николай Демьянович
 Пикассо из Новосибирска
 С районом связанные судьбы
 Николай Грицюк: эпоха в искусстве Новосибирска
 Персональная страница на сайте Новосибирского отделения Союза художников России
 Новокузнецкий художественный музей. Персональная страница Н. Грицюка

Художники Новосибирска
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Похороненные на Заельцовском кладбище